Ocorreram dois cercos a Lisboa, em épocas diferentes:
 Cerco de Lisboa (844) - por viquingues.
 Cerco de Lisboa (1147) - durante a Reconquista, por D. Afonso Henriques, com o auxílio dos cavaleiros da Segunda Cruzada.
 Cerco de Lisboa (1384) - por Castela, durante a Crise de 1383-1385.

Desambiguação